«You Can’t Always Get What You Want» ()— песня группы The Rolling Stones. Изначально вышла в 1968 году на стороне Б сингла «Honky Tonk Women».

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «You Can’t Always Get What You Want» в исполнении The Rolling Stones на 100-е место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 101-м месте.

А в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил «You Can’t Always Get What You Want» в исполнении The Rolling Stones на 296 место уже своего списка «500 величайших песен всех времён».

В ходе избирательной кампании по выборам президента США в течение 2016 года эта песня была фактически гимном команды кандидата Дональда Трампа: она звучала на большинстве встреч с избирателями, и именно под звуки этого знаменитого хита из альбома The Rolling Stones Let It Bleed Дональд Трамп был провозглашён победившим на выборах в ночь на 9 ноября 2016 года. В 2020 году команда Трампа вновь использовала песню в своей предвыборной кампании. Сами музыканты рок-группы отреагировали негативно на использование их песни.

Чарты

Примечания 

Песни The Rolling Stones
Синглы 1969 года
Синглы Decca Records
Синглы London Records
Рок-песни
Песни 1969 года
Песни, написанные Джаггером/Ричардсом